A Big Bang vagy big bang jelentheti a következőket:

 The Big Bang, az ősrobbanás angol neve
 Big Bang, brit együttes
 Big Bang, dél-koreai együttes
 Bigbang, norvég együttes
 The Big Bang, Busta Rhymes-album
 Big Bang Theory, az Agymenők című sorozat eredeti címe